Forest Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Forest Township (Indiana)
 Forest Township (Iowa)
 Forest Township (Cheboygan County, Michigan)
 Forest Township (Genesee County, Michigan)
 Forest Township (Missaukee County, Michigan)
 Forest Township (Becker County, Minnesota)
 Forest Township (Rice County, Minnesota)
 Forest Township (Missouri)
 Forest Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Forest Township (Pottawatomi County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Forest City Township